Slovo Zomba má více významů:

 Zomba – město v Malawi
 Zomba (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 Zomba (hora) – hora v Malawi

Externí odkazy